Бошнякович () — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Бошнякович, Дражен (род. 1961) — хорватский политик.
 Бошнякович, Олег Драгомирович (1920—2006) — русский пианист и педагог.